Vascellum — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1958 року.

Класифікація 
До роду Vascellum відносять 23 види:

Примітки

Джерела 

 1958. Flora CSR - Gasteromycetes. :1-864 - P.760

Печерицеві
Роди грибів